Сезон 1974 — Семнадцатый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также первый в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1974 (вторая лига)

Зональный турнир (1 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Полуфиналы (Полуфинал 2)

Турнирная таблица

Матчи

Финал

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1974 на сайте footballfacts.ru

1974
Сезоны футбольных клубов 1974